La nazionale di pallacanestro ucraina Under-18, è una selezione giovanile della nazionale ucraina di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità ucraina di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1994 - 11°
2008 - 12°
2009 - 13°
2010 - 14°
2011 - 13°

2012 - 12°
2013 - 4°
2015 - 15°

Collegamenti esterni 
 

Ucraina
Under 18